La Quinta bezeichnet:
La Quinta (Córdoba), Ort in Argentinien
La Quinta (Chile), Ort in Chile
La Quinta (Extremadura), Ort in Spanien
La Quinta, Stadt in Kalifornien, USA
La Quinta Inns & Suites, nordamerikanische Hotelkette